Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 2000/01 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 2000/01 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Skolernes SK setzte als einziger Verein in allen Wettkämpfen die gleichen 8 Spieler ein, fünf der acht Vereine ließen jeweils 11 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 82 Spieler zum Einsatz, von denen 43 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Peter Heine Nielsen (Helsinge SK) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Martin Matthiesen (SK 1968 Århus). Mit Jan Pedersen (Office/2 Nordre), Niels Kristian Kragh (Lyngby-Virum SK) und Erling Larsen (SK 1934 Nykøbing) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Pedersen zweimal eingesetzt wurde, Kragh und Larsen je einmal.

Älteste Spieler der Saison waren die 1940 geborenen Henning Nielsen (SK 1934 Nykøbing) und Karl Pedersen (Office/2 Nordre), jüngste Spieler die 1985 geborenen Davor Palo (Skolernes SK) und Christian Kyndel Pedersen (Office/2 Nordre).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; DEN = Dänemark, GER = Deutschland, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Skolernes Skakklub

SK 1968 Århus

Brønshøj Skakforening

SK 1934 Nykøbing

Office/2 Nordre

Århus Skakklub

Lyngby-Virum Skakklub

Anmerkungen 
 Im Wettkampf zwischen dem Helsinge SK und dem Lyngby-Virum SK wurde die Partie zwischen Rasmus Pape und Niels Kristian Kragh wegen fehlerhafter Aufstellung des Lyngby-Virum SK als gewonnen für Pape gewertet. Für die Einzelbilanzen wird allerdings das tatsächlich erspielte Ergebnis (ein Sieg für Kragh) berücksichtigt.
 Nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt sind die Einzelergebnisse des Stichkampfes um den Klassenerhalt zwischen Office/2 Nordre und dem Århus Skakklub. Diese lauten:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 2000
Schach 2001